

Tablica

Lista strijelaca 
39    Smolčić Veno (3 iz kaznenog udarca) Bistra

22    Mostarlić Igor (11 KU) Lomnica

21    Pisačić Luka (2 KU) Strmec Bedenica

20   Vračević Ivica (9 KU) Jamnica, Všetečka Krunoslav (3 KU) Kupinec

19   Pižir Kristijan - Croatia Hrastje

17   Radoš Boris (3 KU) Naftaš Ivanić-Grad

16   Šoštarić Matija - Laduč

15   Hruševar Martin (2KU) Sutla

14   Augustić Bruno (1 KU) Lukavec, Đeno Zdravko - Laduč, Mravunac Luka - Bistra

13   Peršin Dominik - Jamnica, Žlebački Tomislav (7 KU) Bistra

12   Đeno Zdravko - Laduč, Remenar Jurica - Sutla, Roginić Ladislav (1 KU) HNK Gorica, Sedlaček Luka (1 KU) HNK Gorica

11   Štok Nikola - Laduč, Zelenika Ivan - Jamnica

10   Lučić Filip - Vatrogasac Zdenci, Skorin Mario (1 KU) Jamnica

***napomena*** - upisani su samo strijelci od 10 golova pa prema više

2016./17.
Zagrebačka-0-JŽNL